Mixed-dubbeln i badminton vid olympiska sommarspelen 2004 spelades i Goudi Olympic Hall i Aten. Samtliga matcher var del av en vanlig utslagsturnering, förutom bronsmatchen som spelades mellan förlorarna i semifinalen.

Medaljörer

Finaler
| RD1-score01-1=
| RD1-score01-2=
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=Bye
| RD1-score02-1=
| RD1-score02-2=
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Bruil (NED) Bruil (NED)| RD1-score03-1=
| RD1-score03-2=
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04=Bye
| RD1-score04-1=
| RD1-score04-2=
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=8
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=
| RD1-score05-2=
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06=Bye
| RD1-score06-1=
| RD1-score06-2=
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Shirley (NZL) Petersen (NZL)| RD1-score07-1=15
| RD1-score07-2=15
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=
| RD1-team08= Bourret (CAN) Julien (CAN)
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Robertson (GBR) Emms (GBR)| RD1-score09-1=
| RD1-score09-2=
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10=Bye
| RD1-score10-1=
| RD1-score10-2=
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Siegemund (GER) Pitro (GER)| RD1-score11-1=15
| RD1-score11-2=8
| RD1-score11-3=15
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Denney (AUS) Wilson-Smith (AUS)
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=15
| RD1-score12-3=4

| RD1-seed13=5
| RD1-team13= Qiqiu (CHN) Tingting (CHN)
| RD1-score13-1=
| RD1-score13-2=
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14=Bye
| RD1-score14-1=
| RD1-score14-2=
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Zuyev (RUS) Yakusheva (RUS)
| RD1-score15-1=15
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=5
| RD1-seed16=
| RD1-team16= Nugroho (INA) Eny (INA)
| RD1-score16-1=12
| RD1-score16-2=15
| RD1-score16-3='''15

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=

Nedre halvan

Badminton vid olympiska sommarspelen 2004